В этой статье приведён список населённых пунктов этнографической области Курдистан по численности населения.

Включены города, находящиеся на территории компактного проживания курдов, численностью более 80 000 жителей. 

Всего в Курдистане находятся 46 крупных городов, их сумарное население составляет более 18 240 443 человек.

Примечания 

Курдистан
Курды

Курдистан
Курды